ABN AMRO World Tennis Tournament 2009 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 500 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 09–15 lutego 2009 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 824 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Holandii